La grève des transports en commun de New York en 1966.
 La grève des transports en commun de New York en 1980.
 La grève des transports en commun de New York en 2005.